Миха́йлин — русская фамилия, образованная от имени Михаил, а также топоним.

Персоналии 
 Михайлин, Александр Вячеславович (род. 1979) — российский дзюдоист.
 Михайлин, Вадим Юрьевич (род. 1964) — российский филолог, литературовед, переводчик, антрополог.
 Михайлин, Василий Павлович (1900—1967) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Михайлин, Владимир Васильевич (1915—2007) — советский военный деятель, адмирал (1969).
 Михайлин, Виталий Васильевич (род. 1935) — советский и российский физик, президент Российского физического общества.
 Михайлин, Вячеслав Вячеславович (род. 1986) — российский самбист и дзюдоист.
 Михайлин, Евгений Дмитриевич (род. 1947) — советский футболист.
 Михайлин, Михаил Анатольевич (род. 1968) — российский журналист, шеф-редактор ЗАО «Коммерсантъ Холдинг».
 Михайлин, Никита Никифорович (1862—?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Тульской губернии.
 Михайлин, Николай Васильевич (1949—1999) — советский прыгун в воду.

Населённые пункты 
 Михайлин — село на Украине, находится в Казатинском районе Винницкой области.
 Михайлин — село на Украине, находится в Рожищенском районе Волынской области.